Danielsson peut désigner :
 Alx Danielsson (1981-), pilote automobile suédois ;
 Bengt Danielsson (1921-1997), un anthropologue suédois ;
 Inge Danielsson (1941-2021), footballeur suédois ;
 Kikki Danielsson (1952-), une chanteuse suédoise de country, dansband et pop ;
 Lars Danielsson (1958-), un contrebassiste, compositeur de jazz et producteur ;
 Nicklas Danielsson (1984-), un joueur professionnel suédois de hockey sur glace ;
 Palle Danielsson (1946-), un contrebassiste de jazz suédois ;
 Tage Danielsson (1928-1985), un humoriste, acteur, scénariste et réalisateur suédois ;
 Veronika Wand-Danielsson (1959-), une diplomate suédoise.

Voir aussi 
 (18632) Danielsson, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Homonymie de patronyme